Tappa bezeichnet:
 Tappa (Punjab), eine Stadt im indischen Bundesstaat Punjab
 Tappa (Musik), einen halbklassischen nordindischen Gesangsstil
 Tappa, andere Schreibweise für persisch Tepe, ein archäologischer Siedlungshügel, siehe Tell
 Torre von Tappa, bronzezeitliche Ausgrabungsstätte auf Korsika
 Tappa, Dorf im Tehsil Dongargarh im indischen Bundesstaat Chhattisgarh

Siehe auch
 Tapa
 Thapa